Вестминстерский договор — название ряда дипломатических соглашений, заключенных в разные годы:
 Уоллингфордский договор от 1153 года.
 Уайтхоллский договор от 1756 года.
 Вестминстерский договор от 1654 года.
 Вестминстерский договор от 1674 года.